Besenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Besenbeck (1731–1762), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Markus Besenbeck (* 1975), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer